Nemea steht für:
 Nemea (Heiligtum), antikes Zeusheiligtum in Griechenland
 Nemea (Fluss), im Tal von Nemea entspringender Fluss
 Nemeische Spiele in Nemea
 Nemea (Gemeinde), Gemeinde in der griechischen Region Peloponnes
 Nemea (Stadt), Hauptort dieser Gemeinde
 Nemea (Rotwein), Rotweinsorte
 Nemea (Weinbauregion), griechische Weinbauregion
 Werk des griechischen Dichters Aischylos

 Name folgender mythologischer griechischer Personen:
 Nemea (Mythologie), Tochter des Zeus 
 Nemea (Tochter des Asopos), Tochter des Asopos